А́ннандейл () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Аннандейл, Лори (род. 1950) — шотландский снукерный рефери.

Топонимы 
 Аннандейл — историческая область на юге Шотландии, в долине реки Аннан.
 Аннандейл — город в округе Райт, штат Миннесота, США.

Примечания